Маркаска жырау (каз. Марқасқа) — общественный деятель, поэт, жырау, батыр и сподвижник Есим-хана. Жил в первой половине XVII века при правлении Есим хана, Маркаска жырау является одним из прародителей исторического песенного жанра в казахской литературе, есть предположения, что ему принадлежит авторство сказания Енсегей бойлы ер Есим о жизни и героических свершениях, военных походах хана Есима, состоящее из семи тысяч поэтических строк.

Биография 
Происходит из рода Матай племени Найман Среднего жуза.

О его жизни сохранилось очень мало сведений, известно, что он был батыром, одним из предводителей войска Есим хана, участвовал в битвах и походах, воспевал героизм и мужество воинов. Создавая песни, посвященные походам, продолжал и развивал традиции древнего песенного жанра. Из множества произведений акына-импровизатора до наших дней дошли лишь несколько.

В 1627 году он участвовал в подавлении мятежа, поднятого в Ташкенте Турсын ханом против хана Есима. В своем произведении «Эй, хан Турсын, правитель катаганов» он обвиняет правителя Ташкента в вероломном нападении на казахский аул, истреблении безвинных людей. Рожденное в военное время и наполненное историческими данными, «Сказание хану Катаган Турсыну» говорит нам о том, что автор был пылким поэтом-сказителем, в совершенстве владевшим поэтическим мастерством, ярко и красноречиво описывавшем события тех лет…

Сказания Маргаска-жырау имеют большое значение для изучения того периода истории, насыщенного драматическими событиями в жизни казахского народа.

Литература 
 
 Орозова Г. Ж. Образ Есим-хана в кыргызскои и казахском фольклорах. Институт языка и литературы имени Ч. Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики (НАН КР), Бишкек, Кыргызстан. 2016.
 Тауелсиздик жана фольклор. — Алматы, 2012. с. 118.

Примечания 

Казахские эпосы